Il termine di lingua inglese rollercoaster o roller coaster indica le montagne russe attrazione dei Luna park e dei parchi di divertimento.

Cinema 
Rollercoaster - Il grande brivido (Rollercoaster) – film del 1977 diretto da James Goldstone

Musica 
 Rollercoaster – EP dei The Jesus and Mary Chain del 1990
 Rollercoaster – album della Randy Rogers Band del 2004
 Rollercoaster – album dei The Adicts del 2005
 Roller Coaster – brano dei 13th Floor Elevator presente sull'album The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators del 1966
 Roller Coaster – brano dei blink-182 presente sull'album Take Off Your Pants and Jacket del 2001
 Roller Coaster – album di Scott Cain del 2004
 Roller Coaster – singolo di Justin Bieber del 2013
 Roller Coaster – brano dei Bon Jovi presente sull'album This House Is Not for Sale del 2016
 Rollercoaster – singolo di Emis Killa del 2018

Videogiochi 
Roller Coaster – videogioco del 1985

’’Benito Rollercoaster’’ — videogioco del 1986